Tømmerby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tømmerby (Bramming Sogn) – en bebyggelse i Bramming Sogn, Esbjerg Kommune
 Tømmerby (Them Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Them Sogn, Silkeborg Kommune
 Tømmerby (Tolstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tolstrup Sogn, Brønderslev Kommune
 Tømmerby (Tømmerby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tømmerby Sogn, Thisted Kommune